Stati Uniti d'America
 Fredericktown – città della Contea di Madison, Missouri
 Fredericktown – villaggio della Contea di Knox, Ohio
 Fredericktown – census-designated place della Contea di Washington, Pennsylvania